Деноминация може да се отнася за:

 Деноминация, финансово понятие
 Деноминация, обозначаване на свидетели пред съда
 Деноминация, наименование на религиозно вероизповедание.
 Деноминация, християнска църковна общност

Външни препратки 
 Деноминация (koralsoft.dir.bg)